Galliker steht für:
 Galliker Holding bzw. Galliker Transport, Schweizer Speditions- und Logistikkonzern

Galliker ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Galliker (1892–1959), Schweizer Kaufmann, Journalist und Schriftsteller
 Bruno Galliker (1931–2020), Schweizer Leichtathlet und Sportreporter
 Gertrud Galliker-Tönz (* 1954), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Martin Galliker (* 1973), Schweizer Bobsportler